Indianapolis 500 1962 je bila šestinštirideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1962.

Rezultati

1962 v športu
1962